Kendricks of

Personen 
 Graham Kendrick (1950) - een Engelse singer-songwriter
 Brian Kendrick (1979) - een Amerikaans professioneel worstelaar
 Anna Kendrick (1985) - een Amerikaans actrice
 Eddie Kendricks (1939 - 1992) - een Amerikaanse soul-, pop- en discozanger en songwriter
 Bryce Kendrick (1933) - een Britse bioloog en taxonoom, autoriteit in de  mycologie
 Robert Kendrick (1979) - een Amerikaans tennisser
 Kendrick Meek (1966) - een democraat in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden voor Florida
 Kendrick Perkins (1984) - een Amerikaans basketballer
 Kyle Rodney Kendrick - (1984) - een Amerikaans honkballer, werper
 Rhonda Ross Kendrick (1971) (Rhonda Suzanne Silberstein) - een Amerikaans actrice

Plaatsen in de Verenigde Staten 
 Kendrick (Idaho)
 Kendrick (Oklahoma)